О́скарссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Оскарссон, Маркус (род. 1977) — шведский гребец-байдарочник;
 Оскарссон, Пер (1927—2010) — шведский актёр театра и кино.